Prinsloo ist der Familienname folgender Personen:

 Behati Prinsloo (* 1988), namibisches Model
 Christine Prinsloo (* 1952), simbabwische Hockeyspielerin
 Jan Prinsloo (1935–1966), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Karin Prinsloo (* 1989), südafrikanische Schwimmerin
 Lynique Prinsloo (* 1991), südafrikanische Weitspringerin, siehe Lynique Beneke
 Sandra Prinsloo (* 1947), südafrikanische Schauspielerin
 Troyden Prinsloo (* 1985), südafrikanischer Schwimmer